Важкий пісок — це загальна назва літературного твору та фільму:

 «Тяжкий пісок» — роман Анатолія Рибакова.
 «Тяжкий пісок» — телесеріал 2008 року за романом Анатолія Рибакова.